Manson (krater), een krater in Noord-Amerika
 Manson (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 Manson (Iowa), een stad in de Verenigde Staten

Personen met de achternaam Manson 
 Charles Manson (1934-2017), een Amerikaanse moordenaar en singer-songwriter
 Jeane Manson, een Amerikaanse zangeres en actrice 
 Marilyn Manson (zanger), een Amerikaanse zanger en acteur
 Shirley Manson, een Schotse zangeres, de leadzangeres van de band Garbage